Статья освещает средства массовой информации города Кемерово.

Средства массовой информации

Аналогические телеканалы 
Местные программы телевидения представлены компаниями:
 1. Губернский телеканал «Кузбасс Первый» (круглосуточно) на 21-й кнопке в кабельных сетях всех операторов региона;
 2. Губернский телеканал «Кузбасс Первый» (будни 07:00 — 09:00, 18:00 — 19:00, выходные: 08:00 — 09:00, 18:00 — 19:00) на канале ОТР;
 3. ТВ-Мост (будни: 07:15-08:00, 17:35-19:30; суббота: 09:05-09:30) на канале Продвижение;
 4. ГТРК Кузбасс (будни: 05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-08:41, 09:00-09:30, 09:35-09:55, 14:30-14:55, 21:05-21:20; суббота: 08:00-08:35; воскресенье: 08:00-08:35) на канале Россия 1;
 5. ГТРК Кузбасс (будни: 09:00-09:30, 12:00-12:30, 21:30-22:00; суббота: 12:00-12:30; воскресенье: 17:00-18:00; понедельник: 19:00-19:30) на канале Россия 24.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Кемеровской области было отключено 15 апреля 2019 года.

Цифровые эфирные каналы 
все 21 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: Вести FМ, Радио Маяк, Радио России /ГТРК Кузбасс.

 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 38, частота 610 МГц), включает: Первый канал, Россия-1 / ГТРК Кузбасс, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия-24 / ГТРК Кузбасс, Карусель, ОТР / Губернский телеканал «Кузбасс Первый», ТВЦ.
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 57, частота 762 МГц), включает: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.
 Обязательные общедоступные региональные телеканалы («21-я кнопка»): телекомпании «Губернский телеканал „Кузбасс Первый“».

Радиостанции 
Значительная часть эфира большинства радиостанций посвящена музыке и трансляции московских партнёров, однако почти все станции имеют небольшое количество собственных программ. На этом фоне выделяются следующие радиостанции:

 1. Кузбасс FM на частоте 91,0 МГц — 100 % собственное вещание;
 2. Апекс Радио на частоте 101,0 МГц — 100 % собственное вещание;
 3. ПИ ФМ на частоте 105,8 МГц — 100 % собственное вещание;
 4. Радио Кузбасса (будни: 07:10-08:00, 09:00-09:30, 12:10-13:30, 15:10-16:00, 19:10-20:00; суббота: 09:10-10:00, 11:10-12:00) на частоте 66,56 МГц совместно с Радио России;
 5. Кемеровское городское уличное радио — Радио Кемерово (вещание ведется на основных улицах города с 10:00 до 20:00, в интернете — круглосуточно на сайте радиостанции) — 100 % собственное вещание.

Газеты, журналы, интернет СМИ 
В рейтинге СМИ 75 крупнейших городов России, Кемерово занял 44-е место по совокупному еженедельному тиражу общественно-политических печатных СМИ (378 650 экз.) и 44-е место по «доступности негосударственных СМИ».

Городские газеты 
 Кемерово
 Кузбасс
 Город
 Заря
 С Тобой
 Томь
 Кузбасс-Авто
 Аргументы и факты в Кузбассе
 МК в Кузбассе
 Комсомольская правда-Кемерово

Журналы 
 Телехит
 Телесемь
 Авторский проект
 Дорогое удовольствие Кузбасс
 Выбирай. Кемерово
 Супермаркет для Вас
 Инсайт
 Persona
 Пастернак

Интернет СМИ 
 Кузбасс-Онлайн
 Национальные проекты Кузбасса

Кабельное ТВ 
 Good Line — все районы
 «МТС ТВ» — все районы
 «Энергия-плюс» — Ленинский район, Кировский район, ФПК
 «Beeline TV» — все районы
 «Сибирские сети»
 «Кузбассвязьуголь» — все районы

Примечания

Ссылки 
Рейтинг радиостанций в Сибири: исследование аудитории в 2020 году

 
Кемер